Jankó, keresztnév
 Jankó, családnév
 Jankó vagy János, eredetileg Jack, Angliában keletkezett tündérmesék főhőse
 Jankó, Jankovácz vagy Jankószállás, Jánoshalma 15-18. századi megnevezései